De marathon van Dubai 2016 werd gelopen op vrijdag 22 januari 2016. Het was de zeventiende editie van deze marathon.

De overwinning bij de mannen ging naar de Ethiopiër Tesfaye Abera in een tijd van 2:04.24. Hij bleef hiermee zijn landgenoot Lemi Berhanu Hayle slechts negen seconden voor. Tsegaye Mekonnen maakte het Ethiopische podium compleet door derde te worden in 2:04.46. Bij de vrouwen was het podium eveneens volledig Ethiopisch, met Tirfe Beyene op de hoogste trede.

In totaal finishten er 2040 marathonlopers, waarvan 1544 mannen en 496 vrouwen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

2016
Dubai